A Macrozona Econômica Trans-Uraliana (, ekonomicheskaya makrozona Zauralskoy Rossii), é uma das dez Zonas e Macrozonas Econômicas da Rússia instituídas pelo Governo Federal para fins de planejamento econômico e do desenvolvimento regional.

Composição
Região Econômica do Leste Siberiano
Região Econômica do Oeste Siberiano
Região Econômica do Extremo Oriente

Subdivisões da Rússia